Берубе — канадская и американская фамилия. Известные носители:

 Берубе, Райан — американский пловец.
 Берубе, Крейг — канадский профессиональный тренер по хоккею.
 Берубе, Карла — американский тренер по баскетболу.
 Берубе, Лео — канадский юрист и политик.
 Берубе, Джессика — канадский бейсбольный питчер.